Стадия плей-офф Кубка конфедераций 2013 начался 26 июня полуфинальными матчами и завершился финальным матчем, который прошёл 30 июня в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана». В плей-офф попали по две лучшие команды из каждой группы. Команды, которые проиграли в полуфинале, сыграли в матче за третье место.

Во всех матчах плей-офф, включая финал, если после окончания основного времени счёт остаётся равным, назначается два дополнительных тайма по 15 минут. Если после дополнительного времени счёт также остаётся равным, назначается серия послематчевых пенальти.

Команды, прошедшие в плей-офф

Сетка плей-офф 

Время начала матчей – местное (UTC-3).

Полуфиналы

Бразилия — Уругвай

Испания — Италия

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка конфедераций
 Официальные документы 

Кубок конфедераций 2013